Ágoston Ernő (1889–1957) festő, grafikus
 Ágoston Ernő (1892–1979) költő